Legeme er et flertydigt begreb:
 Legeme (individ) – er et individs materielle fremtoning.
 Legeme (fysik) – er i fysik det, der har masse og fylder rum.
 Legeme (geometri) – er i geometri det indre, der er begrænset af en lukket flade.
 Legeme (algebra) – er i algebra en kommutativ ring hvor ethvert element bortset fra 0 har et inverst element med hensyn til multiplikation.